Niemcy:
 Heldburg - miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Hildburghausen

Osoby:
 Helene Freifrau von Heldburg – pianistka, aktorka

Zobacz też:
 Bad Colberg-Heldburg
 Heldburger Unterland
 Veste Heldburg